Кассин — фамилия.

Известные носители 
 Кассин, Григорий Иустинович (1892—1939) — советский военный деятель, комдив.
 Кассин, Николай Григорьевич (1885—1949) — советский геолог.
 Кассин, Риккардо (1909—2009) — итальянский альпинист.

Псевдоним 
 Катя Кассин (род. 1979) — немецкая порноактриса.

См. также 
 Касин